Deze lijst toont de Malinese gemeenten (commune) met meer dan 100.000 inwoners (census 2009). 

Gemeente in Mali